Ле-Пен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Ле-Пен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Ле-Пен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Ле-Пен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Ле-Пен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Ле-Пен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара
 Ле-Пен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Ле-Пен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Ле-Пен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар
 Ле-Пен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура
 Ле-Пен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта

Див. також 
 Ле Пен